À tout jamais peut désigner :
 À tout jamais (Ever After), un film d'Andy Tennant, sorti en 1998 ;
 À tout jamais (Tot altijd), un film de Nic Balthazar, sorti en 2012.